Герман Джозеф Мёллер (; 21 декабря 1890, Нью-Йорк — 5 апреля 1967, Индианаполис) — американский генетик, ученик Томаса Ханта Моргана, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1946). Наиболее известен своими работами в области мутагенного действия рентгеновских лучей и радикальными политическими взглядами.

Член Национальной академии наук США (1931), иностранный член Лондонского королевского общества (1953), член-корреспондент Академии наук СССР (1933—1949, с 1990). 24 сентября 1948 года направил в адрес АН СССР письмо с отказом от звания в знак протеста против преследования генетики в СССР, в январе 1949 года был лишён звания, в 1990 году звание восстановлено.

Открытие мутагенного воздействия рентгеновского излучения 
В течение 1926 года Мёллер совершил несколько важных открытий. В ноябре он провёл два эксперимента с различными дозами рентгеновского излучения. Во второй серии он скрещивал дрозофилы с супрессорными мутациями, которые он получил в 1919 году. В результате этих экспериментов он заметил чёткую количественную зависимость между радиацией и летальными мутациями. Выступление Мёллера под названием «Проблемы генетической модификации» на Пятом международном Генетическом Конгрессе в Берлине вызвало сенсацию в прессе. К 1928 году его результаты были подтверждены с использованием других модельных организмов — ос и кукурузы. После этого учёный начал кампанию о возможной опасности радиационного облучения, например, у врачей-рентгенологов.

Вместе с международной репутацией Мёллера росла и его лаборатория, пока не произошла Великая депрессия. Он склонялся к левым убеждениям ещё с детства: «В 1906 г. началась наша дружба с Эдгаром Альтербургом, бывшим тогда моим одноклассником… Мы постоянно и очень горячо спорили с ним по тем вопросам, где наши мнения не совпадали, и в результате этих споров ему удалось сделать меня сторонником атеизма… и приверженцем дела социальной революции». После краха фондового рынка Мёллер ещё более разочаровался в капиталистическом обществе. В его лаборатории работали командированные из СССР, он помогал редактировать и распространять нелегальную левую студенческую газету под названием «Спарк» («Искра»).

Это было тяжёлое время в жизни Мёллера, как в профессиональном, так и в личном плане: его брак был на грани развала и он был недоволен жизнью в Техасе. Из-за переутомления и нарастающих финансовых затруднений, вызванных кризисом, он даже пытался покончить жизнь самоубийством в 1932 году. Тем временем евгеническое движение набирало силу, не в последнюю очередь на основе его работ, которые открыли новые связи между окружающей средой и генетическим материалом, что означало уменьшение влияния его идей на эволюцию человека.

Работа в Европе 
В сентябре 1932 года Мёллер переехал в Берлин, чтобы работать в лаборатории русского генетика Тимофеева-Ресовского. Эта поездка задумывалась как относительно короткая командировка, но она растянулась на восемь лет, а Мёллер побывал в пяти странах. В Берлине он встретил двух физиков, которые позже сыграли важную роль в развитии биологии — Нильса Бора и Макса Дельбрюка. Усиление нацистского движения вызвало эмиграцию большого числа талантливых учёных, а Мёллер был настроен категорически против национал-социалистов. Однако возвращаться в США он не мог из-за претензий к его социалистическим убеждениям и участию в издании левой студенческой газеты, поэтому Мёллер решил обосноваться в Советском Союзе.

Впервые Россию Мёллер посетил ещё в 1922 году по приглашению Николая Вавилова и, несмотря на свой антисталинизм, он продолжал считать, что СССР движется к бесклассовому обществу, где генетические и евгенические исследования станут возможными на новом уровне. В 1933 году Мёллер с женой и сыном переехал в Ленинград. С собой в Институт генетики он привёз коллекцию дрозофилы и оборудование, необходимое для работы. В 1934 году Институт переехал в Москву.

В Советском Союзе Мёллер с 1934 по 1938 год руководил большой и успешной лабораторией (лаборатория проблем гена и мутагенеза Института генетики АН СССР), которая в числе прочего занималась и медицинской генетикой. Большая часть его работы была связана с радиационной генетикой. В Москве же он завершил написание евгенической книги «Выход из мрака» (Out of the Night). Однако к 1936 году политика Сталина и развитие «агробиологического» направления в советской биологии под руководством Т. Д. Лысенко привело к ухудшению условий жизни и работы Мёллера. Мёллер и некоторые советские учёные пытались противостоять самоуправству Лысенко и его ламаркистской теории эволюции. После того, как Сталин прочитал перевод книги Мёллера по евгенике и составил о ней неблагоприятное мнение, Мёллеру, которому об опасности дальнейшего нахождения в стране говорил Н. И. Вавилов, пришлось покинуть Советский Союз.

Мёллер со своей коллекцией, которая насчитывала приблизительно 250 линий дрозофилы, переехал в Эдинбург в сентябре 1937 года, после короткого периода работы в Мадриде и Париже. В частности, в Мадриде он находился, чтобы оказать помощь Испанской республике в гражданской войне. В 1938 году, когда стало ясно, что война в Европе неизбежна, он начал искать постоянную работу в США. Седьмой Генетический Конгресс состоялся в Эдинбурге в 1939 году, в том же году Мёллер написал «Генетический манифест» в ответ на вопрос «Как наиболее эффективно можно улучшить с генетической точки зрения население Земли?». В это же время он участвовал в дискуссии с Ричардом Голдсмитом о существовании генов, относительно которых в то время не было прямых доказательств.

Дальнейшая карьера 
После возвращения Мёллера в США в 1940 году он получил временную исследовательскую должность в Амхерстовском колледже. После вступления США во Вторую мировую войну его контракт был продлён, а затем он стал и преподавать. Его исследования генетики дрозофилы были в области измерения спонтанных (а не индуцированных радиацией) мутаций.

Вручённая Мёллеру в 1946 году Нобелевская премия («За открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения»), в свете последствий атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, способствовала повышению обеспокоенности мировой общественности возможными последствиями ядерной войны. Учёный активно включился в антивоенное движение. В 1955 году Мёллер был в числе одиннадцати деятелей науки, подписавших Манифест Рассела-Эйнштейна, который предшествовал созданию Пагуошского движения. В 1958 году он поддержал предложенную ООН другим Нобелевским лауреатом Лайнусом Полингом петицию, призывавшую наложить мораторий на испытания ядерного оружия.

Член Американской академии искусств и наук (1963).

Прочие факты 
 Герман Джозеф Мёллер — двоюродный дядя писательницы-фантастки Урсулы Ле Гуин
 Астрофизик Карл Саган некоторое время работал в лаборатории под началом Г. Дж. Мёллера

См. также 
 Храповик Мёллера

Примечания

Литература 
 , Genes, radiation, and society: the life and work of H.J. Muller (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1981). ISBN 0-8014-1304-4

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета
  
 

Генетики США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Японской академии наук
Социалисты США
Выпускники Средней школы Морриса (Бронкс)
Преподаватели Университета Райса
Преподаватели Амхерстского колледжа
Антивоенные активисты США
Члены Американской академии искусств и наук
Стипендиаты Гуггенхайма
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Американского общества генетики человека
Президенты Общества генетики Америки
Почётные доктора Чикагского университета